Семейство Редгрейв () — британская актёрская династия в четырёх поколениях. Многие члены семейства работали в театре, но также появлялись на киноэкранах и телевидении. Большинство Редгрейвов — актёры и актрисы, но также были и сценаристы и писатели. История семейства берёт начало с конца XIX века и в настоящее время наиболее известной его представительницей является актриса Ванесса Редгрейв, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и «Тони».

Семейное дерево

Майкл Редгрейв (и предки)

Ванесса Редгрейв

Корин Редгрейв

Линн Редгрейв

Браки 
 Рой Редгрейв и Дейзи Скудамор (позже изменила имя на Маргарет Скудамор): 1907 — один сын — 25 мая 1922 (его смерть).
 Майкл Редгрейв и Рэйчел Кемпсон: 20 июля 1935 — трое детей — 21 марта 1985 (его смерть).
 Ванесса Редгрейв и Тони Ричардсон: 1962 — двое детей — 1967 (развод).
 Линн Редгрей и Джон Кларк: 2 апреля 1967 — трое детей — 22 октября 2000 (развод).
 Корин Редгрей и Дейдр Хэмилтон-Хилл: 1962 — двое детей — 1981 (развод).
 Корин Редгрей и Кика Маркам: 1985 — двое детей — 6 апреля 2010 (его смерть).
 Наташа Ричардсон и Роберт Фокс: 1990—1992 (развод).
 Джоэли Ричардсон и : январь 1992 — одна дочь — июль 2001 (развод).
 Джемма Редгрейв и Тим Оуэн: 1992 — по сей день.
 Наташа Ричардсон и Лиам Нисон: 3 июля 1994 — двое детей — 18 марта 2009 (её смерть).

 
Актёры Великобритании